Ancyloscelis Latreille, 1829 — род пчёл, из трибы Emphorini семейства Apidae. Собирательные волоски образуют так называемую корзинку.

Распространение 
Неотропика: от Мексики до Аргентины.

Классификация 
Известно около 20 видов.

Примечания

Литература 
 Cockerell, T. D. A. (1921). The bee genus Ancylosceles [sic] Haliday (Hym.). Entomol. News 32: 76-77.

Ссылки 
 Список таксонов на BioLib

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Южной Америки